— посёлок в Японии, находящийся в уезде Камимасики префектуры Кумамото.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Кюсю в префектуре Кумамото региона Кюсю. С ним граничат город Кумамото и посёлки Масики, Мифуне.

Население 

Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается османтус, цветком — космея, птицей — полевой жаворонок.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Кумамото